Riojasauridae - rodzina dinozaurów zaliczanych do prozauropodów. Żyły w górnym triasie. Zamieszkiwały tereny Ameryki Południowej (dzisiejsza Argentyna) i Afryki (Południowa Afryka). Wydzielone zostały z rodziny melanorozaurów.

Stosunki z pokrewnymi grupami 
Poniższy diagram prezentuje jeden z kilku poglądów na pokrewieństwo pomiędzy riojazaurami i spokrewnionymi z nimi prozauropodami.

Bibliografia 
 Yates, Adam M. (2007). "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)", in Barrett, Paul M. & Batten, David J., Special Papers in Palaeontology, vol. 77, p. 9–55, .

Prozauropody